

Famiglie
 Pazzi – nobile famiglia di Firenze

Persone
 Andrea de' Pazzi (1372-1445) – politico italiano
 Arturo Pazzi (1867-1941) – architetto italiano
 Camicione de' Pazzi (XIII secolo) – membro della famiglia dei Pazzi di Valdarno, citato nell'Inferno di Dante
 Carlino de' Pazzi (...-...) – membro della famiglia dei Pazzi di Valdarno
 Caterina de' Pazzi (1463-1490) ― religiosa italiana, beata della Chiesa cattolica
 Cosimo de' Pazzi (1466-1513) – abate e arcivescovo cattolico italiano
 Enrico Pazzi – (1818-1899) – scultore e museologo italiano
 Francesco de' Pazzi (1444-1478) – banchiere italiano, tra i principali responsabili della Congiura dei Pazzi
 Giacchinotto de' Pazzi (...–1315) – politico italiano
 Giovanni de' Pazzi (1439-1481) – membro del Priorato delle liberta, coinvolto nella Congiura dei Pazzi
 Guglielmo de' Pazzi (1437-1516) – politico italiano
 Guglielmo dei Pazzi di Valdarno (prima del 1230-1289) – condottiero italiano, detto Guglielmo Pazzo
 Jacopo de' Pazzi (1421-1478) – uno dei responsabili della Congiura dei Pazzi
 Jacopo de' Pazzi il Vecchio (...-1260) – condottiero italiano
 Maria Maddalena de' Pazzi, al secolo Caterina (1566-1607) – religiosa carmelitana, proclamata santa nel 1669
 Pazzino de' Pazzi (XI–XII secolo) – leggendario cavaliere crociato, capostipite della famiglia dei Pazzi
 Pazzino di Jacopo de' Pazzi – (...–1312) – condottiero italiano, figlio di Jacopo de' Pazzi il Vecchio
 Raffaele de' Pazzi (1471-1512) – condottiero italiano
 Renato de' Pazzi (1442-1478) – politico italiano implicato nella Congiura dei Pazzi
 Rinieri de' Pazzi (...–...) – predone della famiglia dei Pazzi di Valdarno
 Roberto Pazzi (1946) – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Rodolfo Jannaccone Pazzi (1940) – politico e docente italiano

Luoghi, monumenti, arte
 Cappella Pazzi – architettura rinascimentale di Filippo Brunelleschi nel chiostro della basilica di Santa Croce a Firenze
 Casal de' Pazzi – zona urbanistica 5H del Municipio Roma IV di Roma Capitale, quartiere Ponte Mammolo
 Casal de' Pazzi – casale nel Municipio Roma IV, residenza dell'omonima famiglia fiorentina nel Rinascimento
 Chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi – complesso monumentale di Firenze
 Madonna Pazzi – opera di Donatello, conservata nel Bode-Museum di Berlino
 Palazzo Pazzi, detto anche "della Congiura" o palazzo Pazzi-Quaratesi – edificio storico di Firenze
 Palazzo Pazzi dell'Accademia Colombaria – edificio storico di Firenze della famiglia Pazzi, sede dell'omonima Accademia nel Settecento
 Torre dei Pazzi di Valdarno – edificio storico di Firenze
 Villa Pazzi – villa cinquecentesca di Firenze
 Villa Pazzi al Parugiano – edificio storico di Montemurlo in provincia di Prato

Altro
 Congiura dei Pazzi – tentativo, concluso nel 1478, di alcuni membri dell'omonima famiglia fiorentina di stroncare l'egemonia dei Medici
 La congiura de' Pazzi – tragedia di Vittorio Alfieri
 Pazzi – film horror del 1990 diretto da Charles Winkler
 Pazzi da legare, en. Armed and Dangerous – film del 1986 diretto da Mark L. Lester